Серхио Эрнандес фон Рековски (; родился 6 декабря 1983 года в Хавее, Испания) — испанский автогонщик.

Общая информация

Спортивная карьера 
Карьера Серхио началась с картинга в 1998, где он гонялся до 2001, когда он перешёл в португальскую Формулу-БМВ. Позднее в том же году он участвовал Формула-Тойота/испанской Формуле-СуперТойота, а также в нескольких картинговых соревнованиях.

В 2002 Эрнандес дебютировал в испанской Формуле-3 за команду Azteca, в которой он остался и на следующий год, совмещая те выступления с участием в некоторых гонках британской Формулы-3. Также принял участие в части сезона World Series Light.

Он остался в Испанской Формуле-3 в 2004 и перешёл в команду Campos. Также он провёл часть сезона Мировой серии Ниссан за команду Saulnier. В 2005 он участвовал в серии GP2 где его напарником был Хуан Крус Альварес, в той же команде Campos. Он перешёл в команду Durango в 2006, сотрудничая с Лукасом ди Грасси. Результаты ненамного улучишились.

В 2007 Эрнандес перешёл в команду Proteam Motorsport WTCC, став выступать на BMW. Также он провёл финал сезона GP2 в Валенсии за команду Trident Racing, заменив Рикардо Ризатти.

Серхио продолжил гоняться за Proteam и в 2008-м, победив в трофее частников. Несколько удачных гонок в абсолютном зачёте позволили испанцу подписать контракт на будущий с одной из заводских команд BMW. Однако оправдать надежды не удалось — лишь 11-е место в оичном зачёте в сезоне-2009 (хотя одержана одна победа) и Эрнандеса отпускают обратно в Proteam.

Сезон-2010 в исполнении Серхио вышел чуть стабильнее, чем аналогичный предыдущий: он вновь завоевал трофей частников, а в личном зачёте выступив чуть менее ярко, вновь оказался 16-м.

Статистика результатов в моторных видах спорта

GP2

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт спортсмена 
 

Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 6 декабря
Родившиеся в Хавеа
Автогонщики Испании
Пилоты Испанской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты GP2 из Испании
Пилоты WTCC из Испании
Пилоты Европейской серии Ле-Ман